Утиный — топоним в России:

 Утиный — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Утиный — посёлок в Амурском районе Хабаровского края (упразднён в 1997 году).
 Утиный — железнодорожный разъезд Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Стан Утиный
 Утинский